Błotnica ist der Name folgender Orte in Polen: 

 Błotnica (Kondratowice), deutsch Blottwitz, Dorf in der Gmina Kondratowice in der Woiwodschaft Niederschlesien 
 Błotnica (Złoty Stok), deutsch Plottnitz, Dorf in der Gmina Złoty Stok in der Woiwodschaft Niederschlesien 
 Błotnica (Stąporków), Dorf in der Gmina Stąporków in der Woiwodschaft Heiligkreuz 
 Błotnica (Przemęt), deutsch Blotnik, Dorf in der Gmina Przemęt  in der Woiwodschaft Großpolen 
 Błotnica (Stare Kurowo), deutsch Brenkenhofswalde, Dorf in der Gmina Stare Kurowo in der Woiwodschaft Lebus 
 Błotnica (Gronowo Elbląskie), deutsch Schlammsack, Dorf in der Gmina Gronowo Elbląskie in der Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Błotnica (Kołobrzeg), deutsch Spie, Dorf in der Gmina Kołobrzeg in der Woiwodschaft Westpommern 

Błotnica bezeichnet: 
 Błotnica (Fluss), deutsch Spiebach, Fluss in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Siehe auch:
 Błotnica Strzelecka